Il singolare del Bank Austria Tennis Trophy 1998 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 1998.

Goran Ivanišević era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Pete Sampras ha battuto in finale 6–3, 7–6 (7–3), 6–1 Karol Kučera.

Teste di serie

  Pete Sampras (campione)
  Patrick Rafter (quarti)
  Carlos Moyá (primo turno)
  Petr Korda (secondo turno)

 Karol Kučera (finale) 
 Richard Krajicek (secondo turno) 
 Evgenij Kafel'nikov (primo turno) 
 Tim Henman (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bank Austria Tennis Trophy 1998
ATP Tour 1998